Вижо́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Сент-Север-сюр-Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 270 км на юг от Парижа, 165 км на юг от Орлеана, 55 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 312 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini